Tommi Grönlund ist der Name folgender Personen:

* Tommi Grönlund (Künstler) (* 1967), finnischer Installationskünstler und Labelbetreiber
 Tommi Grönlund (Fußballspieler) (* 1969), finnischer Fußballspieler